Брюле:
 Брюле, Жильбер (род. 1987) — канадский хоккеист.
 Брюле, Пьер (род. 1943) — французский эллинист, исследователь древнегреческой религии и культуры.
 Брюле, Этьен (1592—1630?) — французский путешественник, исследователь Канады.
 Брюле — индейское племя языковой семьи сиу.
 Брюле — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия.

См. также 
 Брюлле
 Крем-брюле